Liu Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liujiang He, vattendrag, Sichuan, 
 Liu Jiang (vattendrag i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar